Femme assise dans un fauteuil est le titre de plusieurs tableaux de Pablo Picasso en 1909-1910 :
Femme assise dans un fauteuil, conservé à la Neue Nationalgalerie, à Berlin.
Femme assise dans un fauteuil, conservé au musée national d'Art moderne, à Paris.
Femme assise dans un fauteuil, conservé à la fondation Beyeler, à Riehen.